057  Papa Agapito I  ~ (535 - 536)
 131  Papa Agapito II  ~ (946 - 955)

Ver também 
 

Desambiguação